Ellula är ett släkte av svampar. Ellula ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ellula